Temperatura otoczenia oznacza temperaturę otoczenia termodynamicznego reakcji (ang. temperature of the surroundings), przepływ energii na sposób cieplny pomiędzy nieizolowanym układem termodynamicznym a otoczeniem zależy od różnicy temperatur (a właściwie gradientu temperatury); w rozważaniach termodynamicznych często wykorzystuje się ideę procesu kwazistatycznego, co często wymaga przepływu ciepła w warunkach quasi-izotermicznych.

Zobacz też 

 temperatura pokojowa
 warunki standardowe

Wielkości termodynamiczne